Die Divizia B 2002/03 war die 63. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Petrolul Ploiești und Apulum Alba Iulia, sowie FC Oradea über die Play-offs stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, während die Zweitplatzierten über die Play-offs ebenfalls aufsteigen konnten. Die jeweils letzten zwei Vereine stiegen in die Divizia C ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Play-offs 
Die Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Divizia A

Weblinks 
 Saison 2002/03 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 2002/03
2002 03